Municipio de Hobart puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hobart (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Hobart (condado de Lake, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Hobart (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.